Плюх и Плих (или Плих и Плюх):

 Плих и Плюх (книга) — книга Вильгельма Буша, переведённая на русский язык Даниилом Хармсом.
 Плюх и Плих (мультфильм) — кукольный мультфильм 1984 года.